Во́лчья () — пещера в Финляндии недалеко от города Кристинестад в провинции Похьянмаа, на берегу реки Карийоки.

Пещера уникальна тем, что во время последнего ледникового периода была скрыта толщей ледника и находилась ниже уровня моря. В 1996 году при раскопках обнаружены каменные орудия труда возрастом 130—120 тысяч лет и другие следы, возможно, деятельности неандертальцев во время эемского потепления.

Пещера

Примечания

Ссылки 
 

Пещеры Финляндии
Археология в Финляндии